Evelyn Baring (1841-1917), Brits militair en koloniaal ambtenaar in Egypte
 Evelyn Baring (1903-1973), gouverneur-generaal van Kenia